Plató (z francouzského plateau) může znamenat:

v geologii:
náhorní plošina
plošina, viz plošina (geomorfologie)
v architektuře: velká rovná plocha, plošina, rovina
v medicíně: 
stav, kdy předepsaný pravidelně užívaný lék (po čase) přestane účinkovat
fáze sexuálního reakčního cyklu
 v gastronomii: tác, podnos

Související článek 
 Plato